Linck é um sobrenome germânico que possui diversas variações em sua ortografia, tais como Link, Ling, Lincke, Linker e até mesmo Lynke, dentre muitas outras. Provavelmente significa "canhoto" (do alto-alemão médio linc) ou "sinistro" (do latim sinistra, que significa "esquerda", a palavra Linke do alemão moderno também significa "esquerda"). O nome pode se referir a várias pessoas da história ou às montanhas Nunataks Linck.

História 
Em 22 de junho de 1826, o navio Company Patie aportou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com os passageiros João Linck e sua esposa, Margarida Linck.

Segundo a tradição oral da família, Jacob Linck teria nascido em Estrasburgo, Alsácia, região de cultura e origens germânicas. Pertencendo à França na época - assim como hoje -, lutou nas guerras napoleônicas. Ao encontrar sua casa paterna destruída, mudou-se para Darmstadt. Mais tarde, para o Brasil. Em 16 de junho de 1829, ele, a esposa, cunhado e filhos chegaram em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A lápide tumular do casal está localizada no Cemitério da Feitoria Velha, na mesma cidade, com a grafia truncada, escrito Ling no lugar de Linck. Um dos filhos, Joseph Linck, lutou na Revolução Farroupilha ao lado de David Canabarro.

Interessado em pesquisas genealógicas, o membro do Colégio Brasileiro de Genealogia Alexandre Tollens Linck pesquisou as próprias origens. Confirmou que seus antepassados de sobrenome Linck também tinham se originado na Alsácia.

Personalidades históricas
Heinrich Linck (1638 - 1717), químico e colecionador alemão
Catharina Margaretha Linck (1687 - 1721), prussiana condenada à morte por lesbianismo
Johann Heinrich Linck, o mais velho (1674 - 1734), farmacêutico e naturalista alemão
Johann Heinrich Linck, o mais novo (1734 - 1807), farmacêutico e naturalista alemão
Gottlob Linck (1858 - 1947), mineralogista alemão
Ernst Linck (1874 - 1935), pintor suíço
Schiøler Linck (1878 - 1952), ator dinamarquês
Geraldo Tollens Linck (1927 - 1998), empresário brasileiro, filantropo, velejador e escritor de livros sobre viagens

Outros
 Nunataks Linck nas Montanhas Whitmore, na Antártida Ocidental

Referências 
Sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã
Famílias